Monad (uttalas med kort å-ljud och långt a-ljud, det vill säga inte alls som ordet "månad") kan syfta på:

 Monad (filosofi) – hos pythagoréerna en odelbar enhet inspirerad av atomisterna, som utgör någots innersta väsen. Ur monaden skapas dyaden, som i sin tur ger upphov till siffror, siffror ger upphov till punkter, som ger upphov till linjer, som ger upphov till tvådimensionella figurer, som ger upphov till tredimensionella figurer, som ger upphov till kroppar, som ger upphov till elementen jord, vatten, eld och luft, ur vilka resten av världen är uppbyggd. Monaden var alltså roten till pythagoréernas kosmologi. (Källa: Diogenes Laertius bok Om kända filosofers liv och tankar.)
 Monad (gnosticism) – inom gnosticismen identisk med kristendomens högsta, andliga, egentliga Gud, som emanerat så kallade Eoner, par av lägre gudar, varav de två mest kända är Sophia och Jesus. Gnostikern Valentinus räknar hela 30 sådana eoner (par).
 Monad (icke-standardanalys) – ett element r i en icke-standardutvidgning
 Monad (funktionell programmering) – i funktionella programspråk en abstrakt datatyp som representerar olika typer av beräkningar. I/O-hantering kan vara implementerat som en monad för att på så sätt hindra att sidoeffekterna av interaktion med omgivningen sprider sig ut i den rent funktionella koden.
Monadologi – ett koncept utvecklat av Gottfried Leibniz

Se även
 Monoteism – dyrkan av en personlig gud med förnekande av andra gudars tillvaro
 Monoid – inom abstrakt algebra ett par